Владимир Антонович Анисько (3 октября 1937 — 5 августа 2005) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (1999).

Биография 
Владимир Анисько родился Хабаровске 3 октября 1937 года (по другим данным родился в посёлке Софийск Хабаровского края).
В 1961 году окончил школу-студию МХАТ (курс А. М. Карева).

С 1960 года служил в Московском драматическом театре им. Станиславского.

Владимир Антонович играл крупных, значительных личностей. Его герои вальяжны и импозантны, иронично относятся к себе и к миру.

В некоторых спектаклях он играл одновременно несколько ролей: три роли в «Процессе» по Ф. Кафке, восемь ролей в «Дон Кихоте» М. А. Булгакова.

Умер 5 августа 2005 года в Москве. Похоронен на кладбище «Ракитки».

Семья 
Супруга — Тамара Алексеевна Витченко (1938—1997), актриса драматического театра им. Станиславского.

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (24.12.1973)
 Народный артист Российской Федерации (26.01.1999)

Творчество

Театральные работы 
 «Ученик дьявола» Б. Шоу — Ричард;
 «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта, К. Вайля — Мэкхит;
 «Анна» М. А. Ганиной — Николай;
 «Исповедь молодого человека» (Подросток) по Ф. М. Достоевскому — Версилов;
 «Женитьба Белугина» А. Н. Островского и Н. Я. Соловьёва — Агишин;
 «Продавец дождя» Р. Нэша — Билл Старбак;
 «Исповедь» по автобиографической книге А. И. Герцена «Былое и думы» — Герцен;
 «Собачье сердце» по М. А. Булгакову — профессор Преображенский;
 «Танго» С. Мрожека — Стомил;
 «Иванов» А. П. Чехова — Лебедев;
 «Грехи его отца» по «Привидениям» Г. Ибсена — пастор Мандерс (театр Маяковского);
 «Дачники» М. Горького — Басов;
 «Полковнику никто не пишет» по Г. Гарсия Маркесу — Сабас;
 «Мужской род, единственное число» Ж. Ж. Брикера и М. Ласега — Альбер;
 «Мещанин-дворянин» Мольера — учитель философии.

Фильмография 
  — Чистое небо — приятель Алексея в бомбоубежище;
  — 26 бакинских комиссаров;
  — Комендант Лаутербурга - эпизод;
  — Обвиняются в убийстве — Карташов, лётчик, народный заседатель;
  — Освобождение;
  — Инспектор уголовного розыска — Володя Архипов, художник;
  — Продавец дождя — Билл Старбак;
  — Псевдоним: Лукач — Петров;
  — Солдаты свободы — адъютант Толбухина;
  — Последняя двойка — Леван;
  — Женитьба Белугина — Николай Егорович Агишин;
  — Василий Шукшин. По страницам прозы;
  — Так и будет — Николаша;
  — Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом — Антон Владимирович Цветков;
  — Повесть об одной любви — Борис Антонович Воронин, главный редактор;
  — Осенних дней очарованье — коллекционер;
  — Быстрее собственной тени — отец Елены;
  — Затишье — Пётр Алексеевич Веретьев, помещик, брат Надежды;
  — Ленин в Париже — «наплевист»;
  — Детский мир — Никодим Никифорович Дерюгин, графоман, автор «Тайной страсти»;
  — Операция на сердце — Глушков, член комиссии по положению дел в клинике;
  — За синими ночами — Миша, артист, муж Ольги Николаевны (озвучена Игорем Ефимовым);
  — Осиное гнездо — Мирча Альдя;
  — Кругосветное путешествие Бертольда Брехта — Франк Бехер;
  — Радости земные;
  — Щенок — журналист;
  — Приговор;
  — Зима в раю — Сергей Карпович, начальник Леонида Дмитриевича;
  — Женщины, которым повезло — Лев Сергеевич Трофимов, писатель;
  — Мечта, не предай — чтец / Раб-неофит / Дон Жуан;
  — По Таганке ходят танки — Геннадий Степанович, директор магазина;
  — Мелочи жизни — Иннокентий Михайлович, продюсер «Мадлен»;
  — Роковые яйца — Стравинский, профессор.

Примечания 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Театр им. Станиславского
Похороненные на кладбище «Ракитки»